Sabana Larga peut désigner :

Toponymie

Sabana Larga : localité de la paroisse civile de La Vela de Coro de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón ;
 Sabana Larga : localité de la division territoriale de Capitale Bruzual de la municipalité de Bruzual dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme